Igor' Lebedenko – calciatore russo
 Nikolai Lebedenko – ingegnere militare 
 Orest Lebedenko – calciatore ucraino